Теодо́р де Банві́ль (; 14 березня 1823 року, Мулен, Франція — 13 березня 1891 року, Париж, Франція) — французький поет, драматург, критик, журналіст та письменник.

Біографія 
Теодор де Банвіль народився 14 березня 1823 в Мулені. Перший віршований збірник — «Каріатиди» () опублікував в 1842 році. Входив до поетичної групи парнасців, що випускала збірник «Сучасний Парнас» (виходив тричі — в 1866, 1869 і 1876 роках).

Теодор де Банвіль помер у Парижі 13 березня 1891. Похований на цвинтарі Монпарнас.

Твори 
Поезія
 Les Cariatides, poésies, 1843.
 Les Stalactites, poésies, 1846
 Odelettes, poésies, 1856
 Odes funambulesques et Le Sang de la Coupe, poésies, 1857.
 Esquisses Parisiennes, poésies, 1859
 La Mer de Nice — Lettres à un ami, Poulet-Malassis, 1861
 Contributions au Parnasse contemporain, 1866, 1871, 1876
 Les Camées Parisiens, 1866
 Les Exilés, poésies, 1867
 Nouvelles odes funaqmbulesques, poésies, 1869
 Idylles prussiennes, 1870—1871
 Petit Traité de poésie française, 1871.
 Théophile Gautier, ode, 1872
 Trente-six Ballades joyeuses, 1873
 Rondels composés à la manière de Charles d'Orléans et Les Princesses, sonnets, 1874
 Les Occidentales et Rimes dorées, 1875
 Roses de Noël, 1878
 Contes pour les Femmes, 1881
 Contes féeriques, 1882
 Mes souvenirs, 1882
 Nous tous, 1883
 Contes héroïques, 1884
 Contes bourgeois, 1885
 Lettres chimériques, 1885
 Le forgeron, poème, 1887
 Madame Robert, contes, 1887
 Les Belles Poupées, 1888
 Marcelle Rabe, roman, 1891
 Sonnailles et clochettes, 1891

Драматургія
 Le Feuilleton d'Aristophane, en collaboration avec Philoxène Boyer, Théâtre de l'Odéon, 26 décembre 1852
 Le Beau Léandre, Théâtre du Vaudeville, 27 septembre 1856
 Le Cousin du Roi, Théâtre de l'Odéon, 4 avril 1857
 Diane au bois, Théâtre de l'Odéon, 16 octobre 1863
 Les Fourberies de Nérine, Théâtre du Vaudeville, 15 juin 1864
 La Pomme, Théâtre Français, 30 juin 1865
 Gringoire, comédie historique, Théâtre Français, 23 juin 1866.
 Florise, comédie en quatre actes, 1870
 Deïdamia, Théâtre de l'Odéon, 18 novembre 1876
 La Perle, Théâtre Italie, 17 mai 1877
 Riquet à la houppe, 1884
 Socrate et sa femme, Comédie-Française, 2 décembre 1885
 Le Baiser, Théâtre-Libre, 23 décembre 1887
 Ésope, 1893

Посмертні публікації
 Dans la fournaise, poésies, 1892
 Critiques, 1917

Українські переклади 
Українською мовою твори Теодора де Банвіля перекладали Василь Щурат, Михайло Драй-Хмара, Михайло Орест, Микола Терещенко, Всеволод Ткаченко («Галантна прогулянка»)

Примітки

Література 
 Philippe Andrès, Théodore de Banville. Un passeur dans le siècle, Éditions Honoré Champion, 2009 ISBN 978-2-7453-1816-9.
 Raymond Lacroix, Théodore de Banville. Une famille pour un poète, éd. Pottier, Moulins, 1990
 Raymond Lacroix, La saga d'un Banville au XIX-e, éd. Pottier — CSP, Creuzier-le Vieux, 2007
 Philippe Andres, La femme et ses métamorphoses dans l’œuvre de Théodore de Banville, Éditions Honoré Champion, 1994

Французькі критики
Французькі поети
Французькі есеїсти
Французькі драматурги
Випускники ліцею Кондорсе